Кароббио или Кароббьо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кароббио, Филиппо (род. 1979) — итальянский футболист, полузащитник.
 Кароббьо-дельи-Анджели — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.